TCF :
 le diplôme de Français langue étrangère ;
 le Touring club de France ;
 en langue française, dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie : « Très Cher Frère » ;
 le Trillion Cubic Feet, une unité de mesure du volume notamment utilisée dans l'industrie pétrolière (voir Unité de l'industrie du pétrole et du gaz#Équivalence gaz naturel et pétrole).